Bodor János (1861–1949) református lelkész, emlékíró
 Bodor János (1940) kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnök, főszerkesztő